William Morris puede referirse a:

William Morris, escritor, diseñador, y activista político británico.
William Morris, actor teatral y cinematográfico estadounidense.
William C. Morris, pedagogo y pastor metodista evangélico británico.
William Morris Davis, geógrafo estadounidense.
William C. Morris, ciudad del Gran Buenos Aires, Argentina.
William Morris, estación ferroviaria situada en la ciudad de William C. Morris.
William Morris, Vizconde Nuffield, industrial británico fundador de la Morris Motor Company.